Парос — многозначный термин.
 В Греции:
 Парос — остров, один из Кикладских островов, а также административная община (дим), занимающая весь остров.
 Парос (периферийная единица) — периферийная единица в составе периферии Южные Эгейские острова, включает общины Парос и Андипарос.
 Парос (царь) — легендарный царь Армении в 622-605 годах до нашей эры, упоминается в «Истории Армении» Мовсеса Хоренаци.